Leonow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Archipowitsch Leonow (1934–2019), sowjetischer Kosmonaut
 Andrei Jewgenjewitsch Leonow (* 1959), russischer Schauspieler
 Denis Leonow (* 1977), kasachischer Eishockeyspieler
 Dmitri Sergejewitsch Leonow (1899–1981), sowjetischer Generalleutnant 
 Jewgeni Pawlowitsch Leonow (1926–1994), sowjetischer Schauspieler
 Juri Georgijewitsch Leonow (1934–2017), sowjetischer Geologe
 Kirkor Leonow (* 1944), bulgarischer Ringer
 Kyrylo Leonow (* 1993), ukrainischer Badmintonspieler
 Leonid Maximowitsch Leonow (1899–1994), sowjetischer Schriftsteller
 Nikolai Sergejewitsch Leonow (1928–2022), sowjetischer Kundschafter, Historiker und russischer Politiker   
 Waleri Pawlowitsch Leonow (* 1942), russischer Bibliothekar

Leonov bezeichnet:
 (5154) Leonov, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Leonowa